Парламентские выборы в Бельгии:

 Парламентские выборы в Бельгии (1949) 
 Парламентские выборы в Бельгии (1950) 
 Парламентские выборы в Бельгии (1954) 
 Парламентские выборы в Бельгии (1961) 
 Парламентские выборы в Бельгии (1965) 
 Парламентские выборы в Бельгии (1968) 
 Парламентские выборы в Бельгии (1971) 
 Парламентские выборы в Бельгии (2007) 
 Парламентские выборы в Бельгии (2010)